Aristakès ou  Parthev (« le Parthe », en arménien ) est catholicos d'Arménie de 320/325 à 327/333. Il est révéré en tant que saint.

Biographie 

Aristakès est le fils cadet de saint  l'Illuminateur. Il naît, est éduqué et ordonné à Césarée de Cappadoce.

Tout d'abord coadjuteur de son père, il lui succède comme catholicos en 320 ou 325 et est consacré à Césarée. Il est envoyé en 325 par le roi  participer au premier concile de Nicée, où il est enregistré sous le nom « Aristanès » ou « Aristakios ».

Il est assassiné en Sophène par le prince de Tzot en 327 ou 333, et son frère aîné, Vertanès, lui succède.

Famille

Notes et références

Bibliographie 
 .
 
 .
 .
 .
 .

Catholicos apostolique arménien
Saint arménien